Nezu bezeichnet:
 Nezu (Tokio), einen Stadtteil im Tokioter Stadtbezirk Bunkyō
 Nezu (Klan), ein japanischer Samurai-Klan

Nezu ist der Familienname folgender Personen:
 Jimpachi Nezu (* 1947), japanischer Schauspieler